Kuhfahl ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Adolf Kuhfahl (1870–1938), deutscher Jurist und Fotograf
 Otto Christian Friedrich Kuhfahl (1768–1837), deutscher Pädagoge